Мавра је термин који може да се односи на:
 Мавра - мало, ненасељено острво у источним Додеканезима, Грчка;
 Мавра (притока Ноте) - река у Мурманској области у Русији, притока реке Нота;
 Мавра (притока Кумужје Салме) - река у Мурманској области у Русији, притока језера Кумужја Салма;
 Мавра (опера) - оперско дело Игора Стравинског.